PSMD11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 422 амінокислот, а молекулярна маса — 47 464.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки